Tělovýchovná jednota Sokol Hrabová je moravský fotbalový klub z ostravského městského obvodu Hrabová, hrající od sezóny 2019/20 I. B třídu Moravskoslezského kraj (7. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1929 pod názvem ČAFK Hrabová.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Hrabová.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1929 – ČAFK Hrabová (Český atletický a fotbalový klub Hrabová)
 1952 – TJ Sokol Hrabová (Tělovýchovná jednota Sokol Hrabová)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strany 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1929
Fotbalové kluby v Ostravě
TJ Sokol